Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин - национальный чемпионат по конькобежному спорту, который проводится с 1955 года. За время проведения чемпионата золотые медали завоевали 24 спортсменки, наиболее титулованной из которых является шестикратная чемпионка Стин Кайсер.

В настоящее время чемпионат Нидерландов является одним из наиболее сильных.

Призёры

Обладатели золотых медалей 
После ЧН-2023

Примечания 

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту